Bullington – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Bullington – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)